Le mot confédération peut désigner :
 une union d'États indépendants : Confédération (organisation politique)
 une union de peuples ou de cités :
 dans la Grèce antique : Confédération ionienne, Confédération péloponnésienne, Confédération thessalienne
 aux États-Unis : Confédération iroquoise
 aux Îles Fidji : Confédération Burebasaga, Confédération Kubuna, Confédération Tovota
 une alliance de nobles révolutionnaires : Confédération de Bar
 un État fédéral, l'inadéquation du terme s'expliquant généralement par l'évolution historique
 Confédération suisse
 en Suisse, utilisé comme nom propre, l'État fédéral, par opposition aux cantons
 Confédération canadienne
 Confédération de l'Allemagne du Nord
 Confédération grenadine
durant la guerre de Sécession, les États confédérés d'Amérique (couramment appelés )
 une union d'associations, de fédérations, de partis politiques ou de sociétés
 syndicales : Confédération (syndicalisme)
 sportives : Coupe des confédérations, Confédération européenne de volley-ball, etc.
 musicales : Confédération musicale de France
 bancaires : Confédération Nationale du Crédit Mutuel
 politiques : Confédération,  alliance électorale polonaise fondée en 2018
 une organisation d'abbayes et de couvents/monastères autonomes : Confédération bénédictine
 un morceau de musique électronique : Confederation Trough

Pour une liste de confédérations fictives, voir Confédérations imaginaires